Hugo Becker (1863-1941) – niemiecki wiolonczelista
 Hugo Becker (ur. 1987) – francuski aktor

Zobacz też